Miejscowości w Australii:
 Westbrook – miasto w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 Westbrook – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Westbrook – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Westbrook – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
 Westbrook – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Mitchell
Gminy w USA:
 Westbrook (ang. Westbrook Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Westbrook (ang. Westbrook Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
 Westbrook (ang. Westbrook Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson
W Wielkiej Brytanii:
 Westbrook – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Westbrook – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Westbrook – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Westbrook – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Westbrook – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Westbrook – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)